Le nom d’Alexander Bain a été porté par au moins deux écossais célèbre : 
 Alexander Bain (1811-1877), inventeur ;
 Alexander Bain (1818-1903), philosophe.